Juventud (telenovela), produção mexicana

Esportes
 Club Atlético Juventud (Argentina), clube conhecido como "Juventud" ou "Juventud de Pergamino"
 Club Atlético Juventud (Uruguai), clube conhecido como "Juventud" ou "Juventud de Las Piedras"
 Club Atlético Juventud Unida Universitario, clube argentino conhecido como "Juventud" ou "Juventud Unida"